Shi

Patronyme 

 Cosmas Shi Enxiang (1921-2015), évêque catholique chinois et opposant au régime communiste ;
 Domee Shi (née en 1989), réalisatrice canadienne d'origine chinoise ;
 Nansun Shi (née en 1951), productrice de cinéma chinoise ;
 Shi Chong (249-300), homme politique chinois ;
 Shi Cong (né en 2001), gymnaste chinois ;
 Shi Dongpeng (né en 1984), athlète chinois ;
 Shi Hang (né en 1998), coureur cycliste chinois ;
 
 Shi Tao (1642-1708), artiste peintre chinois ;
 Shi Tao (né en 1965), journaliste chinois.
 Shi Jianqiao (1906-1979), meurtrière chinoise ;
 Shi Jingnan (né en 1994), patineur de vitesse sur piste courte chinois ;
 Shi Tingmao (née en 1991), plongeuse chinoise ;
 Shi Yongxin (né en 1965), moine bouddhiste chinois ;
 Shi Yuejun (1971-2006), tueur à la chaîne chinois ;
 Shi Zhecun (1905-2003), écrivain chinois.

Divers 
 Shi, les habitants du Bushi, une province de la République démocratique du Congo,
  Le shi ou mashi, est une langue bantoue parlées dans le Sud-Kivu, dans la région autour de Bukavu dans la République démocratique du Congo,
 shi, un système de découpage en douze portion d'un journée utilisé dans le monde chinois,
 Shì (市), un idéogramme chinois signifiant municipalité,
 Shi, un astérisme de l'astronomie chinoise.
 , forme de la poésie chinoise

Voir aussi 
 Shi Shi